Петар I Петровић Његош
Петар II Петровић Његош
Петар Н. Петровић Његош